Суперліга Туреччини 2013—2014  — 56-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

 
  

  

Примітки: 
1. Клуб Ескішехірспор був фіналістом Кубка Туреччини 2013—2014, але не брав участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 через невидачу ліцензії УЄФА для участі в єврокубках.
2. Клуб Фенербахче не був допущений до єврокубків через санкції УЄФА.
3. Клуби Сівасспор та Касимпаша не отримали ліцензію УЄФА для участі в єврокубках.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2013-2014
Туреччина
Туреччина
2013 у турецькому спорті
2014 у турецькому спорті